Baiji kan syfta på följande platser:

Irak 

 Bayji, distriktshuvudort, Saladin,

Kina 

 Baiji (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar